Коджо:

 Коджо, Борис (род. 1973) — немецкий актёр и модель.
 Коджо, Джоэл (род. 1998) — ганский футболист.
 Коджо, Эдем (1938–2020) – тоголезский политический , государственный и международный деятель, дипломат, премьер-министр Того (1994–1996 и 2005–2006). Генеральный секретарь Организации африканского единства с 1978 по 1983 год. Председатель партии Панафриканская патриотическая конвергенция (Того).